Noms:
 Santa Susanna, personatge bíblic.
 Santa Susanna de Roma, verge i màrtir al .

 Geografia:
Maresme: el municipi de Santa Susanna.
Vallès Oriental: el veïnat de Santa Susanna de Vilamajor (o del Montseny), del municipi de Sant Pere de Vilamajor al Baix Montseny.
Esglésies: L'esglesiola de Santa Susanna de Vilamajor (o del Montseny) situada en aquest veïnat.
 Torrent de Santa Susanna: Torrent del Massís del Garraf.

Vegeu també 
 Susanna